Thanei ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Thanei (* 1954), Schweizer Politikerin und Rechtsanwältin
 Stefan Thanei (* 1981), Südtiroler Skirennläufer